Населението на Хърватия през 2019 г. е 4 067 500 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 16,2% (мъже 373 638 / жени 354 261)
 15-64 години: 67% (мъжe 1 497 958 / жени 1 515 314)
 над 65 години: 16,8% (мъжe 288 480 / жени 465 098)

(2010)
 0-14 години: 15,3% (мъже 353 157 / жени 334 817)
 15-64 години: 67,8% (мъжe 1 511 931 / жени 1 529 830)
 над 65 години: 16,9% (мъжe 295 279 / жени 461 867)

Естествен прираст 

 Данните за 2020 г. са предварителни.

Коефициент на плодовитост 
2010 – 1,43

Етнически състав 
(2001)
 89,6 % – хървати
 4,5 % – сърби
 0,5 % – бошняци
 0,4 % – италианци
 0,4 % – унгарци
 0,3 % – словенци
 0,2 % – чехи
 0,2 % – цигани
 0,1 % – албанци
 0,1 % – черногорци
 4,1 % – други

Езици 
(2001)
 96,1 % – хърватски
 1 % – сръбски
 2,9 % – други

Религия 
(2001)
 92,6 % – християни
 87,8 % – католици
 4,4 % – православни
 0,4 % – други
 1,3 % – мюсюлмани
 0,9 % – други

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа